Гуго II (; ок. 1175 — не ранее 1235) — граф Водемона с 1188 года. Сын Жерара II де Водемона и Гертруды де Жуанвилль.

Биография 
В 1202 году герцог Лотарингии Симон II и граф Бара Тибо I заключили договор, согласно которому последний признаёт наследником герцога его племянника Ферри II, а взамен получает сюзеренитет над графством Водемон. В 1205 году после отречения Симона II этот договор вступил в силу, и Гуго II стал вассалом Бара, что не помешало ему проводить самостоятельную политику.

Согласно завещанию, составленному в 1235 году, он разделил свои владения между тремя сыновьями, при этом графство Водемон получал старший из них.

Семья 
Гуго II с 1188/1190 года был женат на Гедвиге де Рейнель, даме де Гондрекур, дочери Виара, сеньора де Рейнеля, и Эмелины де Гондрекур. Дети:
Гуго III (ум. 1243), граф Водемона
 Жоффруа, сеньор де Гондрекур
 Жерар, сеньор Юрюфля, Сен Кристофа, Шеньевра и Ари
 Тибо, канонник в Туле

Гуго II составил завещание в 1235 году и умер вскоре после этого. В некоторых исследованиях датой его смерти указан 1242 год, при этом его путают с сыном — Гуго III.

Источники 
 Michel François, Histoire des comtes et du comté de Vaudémont des origines à 1473, Nancy, Imprimeries A. Humblot et Cie, 1935, 459 p.
 Maur-François Dantine, Charles Clémencet, Saint-Allais (Nicolas Viton), Ursin Durand, François Clément: L’art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monumens, depuis la naissance de Notre-Seigneur. G. Desprez, Paris 1770.
 http://fmg.ac/Projects/MedLands/LORRAINE.htm#_Toc521914367

Примечания 

Графы де Водемон